В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of California 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Розмарі Казалс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Вірджинія Вейд 6–1, 6–4.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Мартіна Навратілова /  Вірджинія Вейд (фінал)

 Енн Кійомура /  Кенді Рейнолдс (півфінал)
 Міма Яушовец /  Кеті Джордан (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Bank of the West Classic